CLO steht für:
 Campylobacter Like Organism, campylobacterähnliche Erreger
 Chief Learning Officer, Führungskraftbezeichnung innerhalb eines Unternehmens
 Chief Legal Officer, Führungskraft der Rechtsabteilung eines Unternehmens
 Chief Listening Officer, im US-amerikanischen Raum bestehende Bezeichnung für eine koordinierende Stelle in Unternehmen, die Social-Media-Aktivitäten verantwortet
 Collateralized Loan Obligation, forderungsbesichertes Wertpapier
 Alfonso Bonilla Aragón International Airport (IATA-Code), Flughafen in Palmira (Kolumbien)

Clo steht für:
 Clo (Einheit), Einheit der thermischen Isolationsfähigkeit von Kleidung

CLO